«Они поменялись местами» () — телефильм Марка Росмэна, выпущенный компанией Disney в 2000 году. Премьерный показ состоялся на американском телеканале ABC в передаче «The Wonderful World of Disney». Главные роли исполнила Мэгги Лоусон, В фильме также снимался Джастин Тимберлейк. Сюжет фильма основан на книге Майкла Левина «Джанин и Алекс, Алекс и Джанин».

Сюжет 
Алекс Барроуз — застенчивая, неуверенная в себе девушка, которая мечтает стать модным дизайнером. На школьной вечеринке она попыталась познакомиться с самым классным парнем школы Эриком Сингером, но тот невольно унизил её фразой «Дай пройти» на глазах у Минди Кейлис, школьной принцессы. Помогая отцу с его бизнесом общественного питания на благотворительном вечере, она встречает Джанин Адамс, известную подростковую модель, которая похожа на неё как две капли воды. Джанин сыта по горло своей матерью-менеджером, превращающей её жизнь в сплошную работу. Джанин и Алекс решают поменяться местами, чтобы Джанин могла пожить жизнью обычной девушки, а заодно помочь Алекс решить её проблемы в школе.

Начав новую жизнь, они обе быстро входят во вкус. Джанин без труда завоёвывает уважение одноклассников своим агрессивным поведением, и Эрик Сингер даже приглашает её на свидание в субботу. Алекс тем временем получает приглашение от Джейсона Шарпа, подросткового модели, про которого ходят слухи, будто он — жених Джанин, и тоже в субботу. Обе пары идут в ресторан «Ле Гурман». Там девушки встречаются в туалете и оказываются шокированы свиданиями друг друга. Джош, брат Алекс, шпионит за сестрой и видит, как Алекс и Джанин меняются местами, да и к тому же снимает их на камеру. Джанин предупреждает Алекс держаться подальше от Джейсона, так как считает его хладнокровным сердцеедом, а Алекс просит Джанин не встречаться с Эриком, так как уверена, что он — парень Минди. Тем не менее, девушки, вопреки советам друг друга, успешно заканчивают свидания и, похоже, влюбляются в своих кавалеров.

Но на этом везение заканчивается. Джанин наказывает учитель, и она снова оказывается объектом издевательств Минди, а позже она проваливает экзамен в колледж моды и дизайна. Алекс во время модного показа случайно рвёт платье и сбивает с ног другую модель, из-за чего модельер Клод Зи расторгает с ней контракт. Джош приходит в дом Джанин и показывает Алекс кассету с видеозаписью замены. Алекс забирает кассету и хочет рассказать всё Джейсону. Она назначает ему встречу около школы и отдаёт ему кассету, прося посмотреть её, однако на прощание Джейсон целует её, и это видит Эрик. В результате оба считают Алекс-Джанин полигамной и разрывают с ней отношения. Рассказав друг другу всё, девушки решают, что поменяться местами было глупой идеей, и возвращаются каждая к своей жизни.

И Алекс, и Джанин, которая надеется ещё раз встретить Эрика, отправляются на осенний бал в школе Алекс. Там же оказываются Эрик и посмотревший видеокассету Джейсон, а позже — родители сбежавшей из-под домашнего ареста Алекс и мать внезапно ушедшей с важной вечеринки Джанин. Алекс и Джанин сталкиваются лицом к лицу на глазах у всех и рассказывают всю правду. Алекс мирится с родителями и становится девушкой Джейсона Шарпа. Мама Джанин просит у неё прощения и предлагает взять отпуск, а Эрик ради неё грубо отвергает Минди. В конце все танцуют и фотографируются для школьного альбома.

В ролях 
 Мэгги Лоусон — Алекс Барроуз, обычная девушка-подросток/Джанин Адамс, топ-модель
 Джастин Тимберлейк — Джейсон Шарп, модель, по слухам — бойфренд Джанин
 Джесси Нильссон — Эрик Сингер, парень из школы Алекс
 Дэниел Кларк — Джош Барроуз, отец Алекс, повар
 Энн Тернбулл — Миссис Барроуз, мать Алекс
 Джим Эйбеле — Тед Барроуз, младший брат Алекс
 Кэти Ли Гриффорд — Дейрдра Адамс, мать и личный агент Джанин, в прошлом — топ-модель
 Коуди Гриффорд — Макс Адамс, младший брат Джанин
 Карен Хайнс — Моник, секретарша Джанин
 Виктория Оливер — Шэрон, подруга Алекс
 Рамона Прингл — Минди Кейлис, самая популярная девушка в школе Алекс
 Майкл Лэмпорт — Клод Зи, модельер
 Вендела Керзбом — камео
 Джейк Стейнфелд — камео

Саундтрек 
 «Here We Go» sung by *NSYNC (JC Chasez and Justin Timberlake)
 «Hello World» Performed by Belle Perez
 «Walking on Sunshine» Performed by Katrina & the Waves
 «Power to the Meek» Performed by Eurythmics
 «Let That Be Enough» Performed by Switchfoot
 «If You Wanna Dance» Performed by Nobody's Angel
 «Ooh La La La» Performed by Nobody’s Angel
 «Wishing on You» Performed by Nobody’s Angel
 «I Can’t Help Myself» Performed by Nobody’s Angel
 «Beautiful Thing» Performed by All Star United

Примечания 

Телефильмы 2000 года
Телефильмы США
Экранизации литературных произведений